Péché ist der Familienname folgender Personen:
 Matthieu Péché (* 1987), französischer Kanute
 Sandrine Péché (* 1977), französische Mathematikerin